Sedmina je lahko:
 sedmina, pogostitev po pogrebu
 Sedmina, slovenski film
 Sedmina, slovenska glasbena skupina
 Sedmina, slovenski roman